Wolfskuil (verdedigingswerk) - een type militair verdedigingswerk
 Een constructie om licht en lucht toe te laten in een kelder, zie Buitenkoekoek

Plaatsen en namen 
 Wolfskuil (Nijmegen) - een buurt in de Nederlandse stad Nijmegen
 Boven de Wolfskuil, een bedrijvencentrum in Herten (Nederland), in de gemeente Roermond
 Woskoul, een hoeve in het rijksbeschermd gezicht Plaat - Diependal, in de Nederlands-Limburgse gemeente Gulpen-Wittem
 Schaapskooi 'De Wolfskuil' op landgoed Middachten, in de Nederlandse gemeente Rheden